Požarskij rajon – rajon russo del Territorio del Litorale
 Dmitrij Michajlovič Požarskij – militare russo